Euville (gemeente), gemeente in Frankrijk
 Euville (kalksteen), gesteente vernoemd naar de gemeente